Habichuela puede referirse a:

 La habichuela (Phaseolus vulgaris), también llamada frijol, frejol, judía, poroto, chingadilla, grano, pocha, faba, chícharo, caraota o alubia.
 La habichuela (Phaseolus coccineus), también llamada ayocote, ayecote o judía.
 La habichuela ; chauchas o ejote; vainita verde del frijol (Phaseolus vulgaris).
 Las habichuelas son buenas para aliviar el dolor de barriga.

Referencias